European Tour 2013/2014 – Turniej 6 − dziewiąty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 7-10 listopada 2013 w The Capital Venue w mieście Gloucester (Anglia).

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 20 000 
II miejsce: € 10 000 
Półfinalista: € 5 000 
Ćwierćfinalista: € 2 500 
Ostatnia 16: € 1 700 
Ostatnia 32: € 1 100 
Ostatnia 64: € 600

Pula nagród: € 100 400

Kwalifikacje

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 140  Ken Doherty
 137, 136, 116, 102  Mark Allen
 136, 108  Marco Fu
 135, 110, 110, 108, 105  Neil Robertson
 134  Ryan Day
 133, 123  Peter Ebdon
 132  Pankaj Advani
 132  Dominic Dale
 132  Ali Carter
 128, 110, 110, 107, 107  Judd Trump
 128  Alan McManus
 126, 105  Stuart Bingham
 126  Kurt Maflin
 125  Jamie Burnett
 124, 123, 102  Mark Selby

 124  Graeme Dott
 123  Jamie O’Neill
 122  Mark Davis
 117  David Morris
 114  Gary Wilson
 110  Stephen Maguire
 110  Thepchaiya Un-Nooh
 107, 100  Joel Walker
 107  Luca Brecel
 105, 105  Ronnie O’Sullivan
 105, 103  Dave Harold
 101  James Wattana
 101  Fergal O’Brien
 101  Sam Baird
 100  Chris Wakelin

Bibliografia 
 ET 6 na snooker.org

Players Tour Championship 2013/2014
2013 w Anglii
Sport w Gloucester